L'Avant-Scène est un café musique désormais fermé, tremplin situé à Aubusson (Creuse), à côté du Centre culturel artistique Jean Lurçat qui abrite notamment le théâtre Jean Lurçat devenu scène nationale en 1991. C'est la seule scène nationale du Limousin, jusqu'à la création de la scène nationale L'Empreinte (Brive-Tulle) en 2017.

Ce café-musique a une capacité de 144 places et accueille régulièrement des artistes montants.

Existant depuis de nombreuses années, il a accueilli entre autres, à leurs débuts, Louise Attaque, John Doe, Matmatah, Marcel et son orchestre, Camille Bazbaz...

Voir aussi

Références

Lien externe 
 

Scène nationale
Aubusson (Creuse)
Culture dans la Creuse